Arauá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arauá (ort), Sergipe, 
 Arauá (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar